

Населені пункти та їхні частини

 Кеджин — село в гміні Гузд Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Кеджин — село в гміні Висьмежице Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Кеджин — частина міста Ченстохова в Сілезькому воєводстві

Примітки